Sant Pau (span. für St. Paulus) steht für:

 Sant Pau del Camp, ehemaliges Kloster im Stadtteil El Raval der katalanischen Hauptstadt Barcelona, Spanien
 Sant Pau de Fontclara, Klosterkirche in Palau-sator, Spanien
 Sant Pau (Valencia), Ortsteil von Valencia, Spanien
 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Klinikkomplex in Barcelona, Spanien, siehe